Ольга Калиновна Ионку (Врабий) () (род. 1934) — советский детский врач-педиатр. Депутат Верховного Совета СССР 10-го созыва (1979—1984). Герой Социалистического Труда (1978).

Биография 
Родилась в 1934 году в селе Екимауцы, Оргеевского уезда, Бессарабия в составе Румынии, Королевства Румынии в крестьянской семье.

В 1961 году окончила медицинский факультет Кишинёвского медицинского института.

С 1961 по 1967 годы работала врачом-педиатром и заведующей детским отделением районной, а затем и сельской участковой больницы.

С 1967 года О. К. Ионку была назначена главным врачом Распопенской участковой больницы в селе Распопены, Шолданештского района Молдавской ССР.

20 июля 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за высокие трудовые достижения по итогам восьмой пятилетки (1966-1970)» Ольга Калиновна Ионку была награждена орденом «Знак Почёта».

23 октября 1978 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за большие заслуги в развитии народного здравоохранения» Ольга Калиновна Ионку была удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1979 по 1984 год О. К. Ионку участвовала на всесоюзных выборах и была избрана — депутатом Верховного Совета СССР 10-го созыва. О. К. Ионку также участвовала и в местных выборах — избиралась депутатом Распопенского сельского Совета народных депутатов.

После выхода на пенсию жила в селе Распопены Шолданештского района Молдавии.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (23.10.1978)
 Орден Ленина (23.10.1978)
 Орден «Знак Почёта» (20.07.1971)

Примечания

Литература 
 
 Герои Социалистического Труда Молдавии. - Кишинев: Картя молдавеняскэ, 1984 г.

Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты сельских советов СССР